Alwin – imię męskie
Miejscowości w USA:
 Alvin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria
 Alvin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest

Gminy w USA:
 Alvin (ang. Alvin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Inne:
 Alvin – batyskaf